Le patronyme Jeholet ou Jehoulet est un thème du prénom Jehan avec suffixe double.

Pierre-Yves Jeholet (1968-), un homme politique belge .